

Plaatsen

Friesland
Morra (meer), een meer in het Friese gebied Gaasterland.
Morra (plaats), een dorp in de Friese gemeente Noardeast-Fryslân.
Volgens CBS-systematiek is dit dorp een buurt in Noardeast-Fryslân, zie Wijken en buurten in Dongeradeel
Station Morra-Lioessens (Ml), een stopplaats aan de voormalige spoorlijn Leeuwarden - Anjum.
Morra (Drachten), een straat in Drachten
Morra (Heerenveen), een straat in de vorm van een hof. In het midden een speeltuin in de vorm van een meer.

Overige plaatsen
Morra De Sanctis, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino (regio Campanië).
La Morra, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont).

Diversen
Paus Gregorius VIII, de 172e paus, geboren als Alberto de Morra (ca. 1100 - 1187).
Isabella di Morra, Italiaanse dichteres (ca. 1520 – 1545 of 1546)
Morra (spel).
Morragambiet, in de opening van een schaakpartij een variant van het Siciliaans.
Paul Morra, een analyticus die deze schaakopening geanalyseerd heeft.